Линдрот () — скандинавская фамилия. Известные носители:

 Линдрот, Лев Николаевич (1911—1988) — советский архитектор, дизайнер и педагог.
 Линдрот, Йохан (1883—1960) — финский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.